Dixmude, città del Belgio (in olandese: Diksmuide), che fu il luogo della battaglia dell'Yser del 1914.

 Durante questa battaglia si misero in mostra i fucilieri di marina francesi, in ricordo di ciò la Marine nationale ha dato il nome di Dixmude ad alcune sue unità:
 Dixmude, lo Zeppelin LZ114, uno dei 3 Zeppelin consegnati dalla Germania alla Francia nel 1920 a titolo di risarcimento dei danni di guerra;
 Dixmude, una portaerei di scorta in servizio tra il 1945 e il 1964 con la Marine nationale, ceduta dalla Royal Navy nella quale aveva nome ; 
 Dixmude, una portaelicotteri d'assalto anfibio della classe Mistral in servizio dal 2012.

 Un «dixmude» o una «barrette dixmude» designa anche una striscia di stoffa colorata che si trova su una divisa sportiva o un vestito come un segno di una decorazione.